

Список

1 апреля 
 Федоренко, Николай Прокофьевич (88) — учёный-экономист.

2 апреля 
 Ильин Владимир Васильевич (68) — российский кинооператор, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).
 Захаров, Алексей Никонорович (85) — Герой Советского Союза.

3 апреля 
 Жердер, Эдуард Борисович (67) — советский актёр оперетты, народный артист РСФСР.
 Назайкинский, Евгений Владимирович (79) — российский музыковед.

4 апреля 
 Кард, Пеэтер (65) — советский и эстонский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Торвальд, Юрген (Хайнц Бонгарц) (90) — немецкий журналист и историк, наиболее известен трудами по истории судебной медицины и криминалистики (книга «Век криминалистики» и другие).

5 апреля 
 Галась, Михаил Иванович (76) — специалист в области создания баллистических ракет стратегического назначения и космических ракет, участник создателей ракетно-ядерного щита СССР.
 Ершова, Вера Александровна (88) — советская актриса, народная артистка СССР.
 Капроу, Аллан (78) — американский художник и теоретик искусства, ввёл в употребление термин хеппенинг.

6 апреля 
 Боровский, Давид Львович (71) — советский, российский театральный художник, сценограф.
 Рышков, Сергей Сергеевич (75) — советский и российский математик-геометр, доктор физико-математических наук.

7 апреля 
 Алмасзаде, Гамэр Гаджиага кызы (91) — советская азербайджанская балерина, народная артистка СССР.
 Насриддинова, Ядгар Садыковна (85) — советский партийный и государственный деятель.
 Шишкин, Валерий Александрович (74) — советский и российский историк.

8 апреля 
 Журавых, Иван Антонович (81) — полный кавалер Ордена Славы.
 Реве, Герард (82) — известный нидерландский писатель, признанный классик голландской литературы XX века, один из первых открытых гомосексуалистов в Нидерландах.

9 апреля 
 Круталевич, Вадим Андреевич (83) — белорусский юрист, социолог, историк, педагог.
 Троицкая, Наталья Леонидовна (54) — знаменитая российская оперная певица (сопрано) (род. 18 мая 1951).
 Шёман, Вильгот (81) — шведский кинорежиссёр и писатель.

11 апреля 
 Proof (32) — известный американский рэпер, считается основателем хип-хоп группы D12; убит.
 Григолис, Витаутас (55) — литовский и советский актёр театра и кино.
 Цеханович, Василий Петрович (84) — писатель, журналист, фронтовик.

13 апреля 
 Гнатенко, Марина Васильевна (92) — украинский советский агроном, заслуженный работник сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического Труда.
 Спарк, Мюриэл (88) — шотландская писательница и литературный критик, кавалер ордена Британской империи (1993).
 Беттанкур, Пьер (88) — французский художник и писатель.

14 апреля 
 Скугарь, Владимир Антонович (91) — Герой Советского Союза.

15 апреля 
 Даян, Арье (78) — израильский военачальник, партизан, ветеран Второй мировой войны.
 Корралес, Рауль (81) — кубинский фотограф, известный своими работами времён кубинской революции.

17 апреля 
 Долгушин, Александр Иванович (60) — советский ватерполист.
 Херцберг, Артур (84) — раввин, американский общественный деятель, активный борец против расовой дискриминации и за гражданские прва.

18 апреля 
 Тканко, Александр Васильевич (89) — Герой Советского Союза.

19 апреля 
 Юдович, Виктор Иосифович (71) — доктор физико-математических наук, профессор, член Национального комитета РАН по теоретической и прикладной механике.

20 апреля 
 Унцикер, Вольфганг (80) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1954).
 Кэтлин Антонелли (85) — американская компьютерная программистка, вычислитель, учёный в области информатики, одна из шести первых программистов ЭНИАКа.

21 апреля 
 Аугшкап, Агрий Робертович (81) — советский актёр театра и кино.
 Епишкин, Михаил Поликарпович (79) — Герой Советского Союза.
 Климовский, Николай Афанасьевич (95) — Герой Советского Союза.
 Теле Сантана (74) — бразильский футболист, играл на позиции правого вингера, затем на 2-х чемпионатах мира был тренером футбольной сборной страны.

22 апреля 
 Абрамянц, Виген Рафаэлович — армянский подросток, убитый в Москве неонацистами.
 Белоусов, Николай Петрович (82) — Герой Советского Союза.
 Валли, Алида (84) — популярная итальянская актриса.

24 апреля 
 Годжаев, Худаверди Магаррам-оглы (83) — участник Великой отечественной войны 1941—1945 гг, разведчик .

25 апреля 
 Джекобс, Джейн (89) — канадско-американская писательница, активистка, теоретик городского планирования и одна из основоположниц движения, получившего название новый урбанизм.

26 апреля 
 Неэман, Юваль (80) — израильский государственный деятель, учёный, считается одним из основателей космической программы государства Израиль.

27 апреля 
 Кузин, Валерий Владимирович (42) — российский спортивный функционер и государственный деятель. Доктор педагогических наук.
 Рахлина, Элеонора Натановна (71) — украинский краевед (киевовед), специалист по истории и архитектуре Киева, экскурсовод.

28 апреля 
 Лесков, Леонид Васильевич (75) — российский ученый-энциклопедист.

29 апреля 
 Гэлбрейт, Джон Кеннет (97) — американский экономист, один из видных экономистов-теоретиков XX века.

30 апреля 
 Тур, Прамудья Ананта (81) — индонезийский писатель.
 Ревель, Жан-Франсуа (82) — французский политик, философ, эссеист, автор книг «Тоталитарный соблазн», «Как погибают демократии» и других.

Списки умерших по месяцам
Умершие в 2006 году
Апрель 2006 года